Чемпионат Испании по футболу 2021/22 () — 91-й розыгрыш в истории Примеры, основанной в 1929 году. Чемпионский титул в рекордный 35-й раз взял «Реал Мадрид».

Изменения в таблице 

 По итогам сезона 2020/21 из Примеры выбыли:
 «Эйбар» (20-е место / спустя 7 лет)
 «Реал Вальядолид» (19-е место / спустя 3 года)
 «Уэска» (18-е место / спустя 1 год)
 По итогам сезона Сегунды 2020/21 в Примеру повысились:
 «Эспаньол» (1-е место / спустя 1 год)
 «Мальорка» (2-е место / спустя 1 год)
 «Райо Вальекано» (6-е место / победитель плей-офф / спустя 2 года)

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Статистика

Бомбардиры

Голевые передачи

Ссылки 
 Официальный сайт испанской Примеры

2021
Испания
Спорт в Испании в 2021 году
Спорт в Испании в 2022 году